W Polsce
 Łopatki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Książki 
 Łopatki – część wsi Nakonowo Stare w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Choceń
 Łopatki – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Wąwolnica 
 Łopatki – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Łask
 Łopatki – przystanek kolejowy w Klementowicach, w województwie lubelskim
 Łopatki – gromada

Zobacz też: Łopatki Polskie, Łopatki-Kolonia